USS Shenandoah je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Shenandoah (1862) 
 USS Shenandoah (ZR-1) 
 USS Shenandoah (AD-26) 
 USS Shenandoah (AD-44)

Shenandoah